Сереброцирконий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и циркония
с формулой AgZr,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Сереброцирконий образует кристаллы
,
структура типа титанмеди γ-CuTi
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1153 °C (1136 °C)
и имеет область гомогенности 49÷53,3 ат.% циркония.

Примечания